Kids – singel Robbie’ego Williamsa i Kylie Minogue (2000)
 Kids – singel zespołu OneRepublic (2016)
 KidsCo – stacja telewizyjna
 Kids TV – stacja telewizyjna

Zobacz też